Elektronvolt: eV
 Eigen vermogen, een boekhoudkundige term voor het eigen kapitaal van een onderneming
 Elektrisch voertuig
 Belichtingswaarde (exposure value), een term uit de fotografie